
Termin -{GRF}- ima više značenja.

 Hormon faktora rasta, peptid
 -{.grf}-, grafički fajl format